

Geografia 
 Balk – capoluogo del comune di Gaasterland-Sloten (Paesi Bassi)
 Balk – parrocchia civile del North Yorkshire (Regno Unito)

Persone 
 Fairuza Balk – attrice statunitense
 Hermann Balk, anche noto come Hermann von Balk o Hermann Balke – cavaliere portaspada e Gran Maestro dell'Ordine di Livonia
 Remco Balk – calciatore olandese
 Wulfe Balk – schermidore canadese

Sport 
 Balk – nel baseball, azione illegale del lanciatore